Francis Walker kan syfta på bland andra:

* Francis Walker (1764–1806), amerikansk politiker
 Francis Walker (1809–1874), brittisk entomolog
 Francis Amasa Walker (1840–1897), amerikansk statistiker och nationalekonom